Por Clemenceau se puede referir a:

Georges Clemenceau.
La clase de portaaviones Clemenceau, de origen francés.
El portaaviones Clemenceau (R 98), perteneciente a la anterior.
La estación del metro de Bruselas llamada Clemenceau.